Zemfira (Ufa, 26 de agosto de 1976) é uma cantora e compositora de rock russa.

Discografia

Álbum 
 Земфира / Zemfira (1999)
 Прости Меня Моя Любовь / Prosti Menya Moya Liubov (Perdoe-me, meu amor) (2000)
 14 Недель Тишины / 14 Nedel Tishini (14 Semanas de silêncio) (2002)
 Вендетта / Vendetta (2005)
 Zemfira.Live (2006)
 Спасибо / Spacibo (Obrigada) (2007)
 Z-Sides (2009)
 Zemfira.Live2 (2010)
 Жить в твоей голове / Jit v tvoyey golove (2013)
 Маленький человек. Live (2016)
 Бордерлайн / Borderline (2021)

Singles 
 Снег / Sneg (Neve) (1999)
 До свидания / Do Svidaniya (Até logo) (2000)
 Трафик / Trafik (Trânsito) (2001)
 10 мальчиков / 10 mal'chikov (10 garotos) (2008)
 Без шансов / Bez Shansov (Sem chances) (2011)
 Деньги / Den'gi (Dinheiro) (2012)

Referências

Ligações externas 
 Sítio oficial (em russo)

Nascidos em 1976
Cantores da Rússia
Naturais de Ufá